The Guiding Hand – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Thanhouser
 The Guiding Hand – film del 1916 diretto da Robert Ellis
 The Guiding Hand – film del 1917 diretto da Lawrence C. Windom